Аристовский — многозначный термин.

 Аристовский (сельсовет) — населённый пункт в Масловском районе Ярославской области.

Фамилия 
 Аристовский, Вячеслав Михайлович (1882—1950) — советский микробиолог, иммунолог; академик АМН СССР (1945); генерал-майор медслужбы.
 Аристовская, Татьяна Вячеславовна (1912—2004) — российский учёный, микробиолог, доктор биологических наук.
 Патрикий Аристовский — архимандрит Русской православной церкви, духовный писатель и проповедник XVIII века.